Марија Мерседес од Бурбона-Две Сицилије (), пуним именом Марија де лас Мерседес Кристина Генара Изабел Лусија Каролина Викторија и Тодос лос Сантос де Борбон-Дос Сисилијас и Орлеанс (), 23. децембар 1910 — 2. јануар 2000. била је принцеза из династије Бурбона-Две Сицилије, а удајом постала члан шпанске краљевске породице са титулама: инфанта Марија Мерседес од Шпаније (1935—1942), грофица од Барселоне (1942—1993) и удова грофица од Барселоне (1993—2000).

Биографија 

Принцеза Марија Мерседес је рођена у Мадриду, као ћерка принца Карлоса од Бурбона-Две Сицилије, инфанта Шпаније и његове друге супруге принцезе Лујзе од Орлеана, и све до удаје носила је титулу Инфанта Шпаније. Породица се затим, сели у Севиљу, где принц Карлос обавља послове војног капетана провинције. У време Друге шпанске републике, породица је као и остали чланови краљевске династије, приморана да напусти земљу и сели се у француски град Кан, а касније у Париз, где је принцеза Марија студирала уметност.

12. октобра 1935. године, принцеза се, у Риму удала за принца Хуана од Бурбона и Батенберга. Када је 1942. године, њен супруг понео титулу грофа од Барселоне, принцеза Марија добија титулу Грофица од Барселоне.

Брачни пар је имао четворо деце, ћерке: Пилар и Маргариту и синове: Хуана (данашњег шпанског краља Хуана Карлоса I) и Алфонса.

Породица је живела у Кану и Риму, а затим у Лозани. Касније, живот настављају у граду Есторил у Португалији.

На крунисању британске краљице Елизабете II, принцеза Марија Мерседес је представљала шпанску краљевску породицу.

Годину дана после рестаурације монархије у Шпанији, под њеним сином Хуаном Карлосом, породица се враћа у Шпанију. Следеће 1977. године, њен супруг се и званично одриче права на престо у корист сина Хуана, и тада добија званичну титулу Грофа од Барселоне.

Принцеза Марија, 1982. године доживљава незгоду, долази до ломљења кука, а три године касније и бутне кости, тако да до краја живота остаје везана за инвалидска колица. Удовица постаје 1993. године, смрћу свог супруга Хуана.

Принцеза Марија Мерседес била је позната по томе што је волела борбе бикова и као љубитељ културе Андалузије. 

Умрла је 2. јануара 2000. године у дубокој старости, у 90-ој години, од срчаног удара, за време новогодишњих празника, у краљевској резиденцији Ла Марета, на острву Ланцароте, једном од Канарских острва. Сахрањена је као и њен супруг седам година раније, са свим краљевским почастима, у краљевској гробници Ескоријал, у Мадриду.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1910.
Умрли 2000.
Династија Бурбон
Мадриђани